Hydroides ancorispinus är en ringmaskart som beskrevs av Pillai 1971. Hydroides ancorispinus ingår i släktet Hydroides och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
ancorispinus